

Aeronautica 
 Douglas DC-2 – aereo di linea della Douglas Aircraft Company

Informatica 
 DC2 – Device Control 2, carattere di controllo